El término «Endless Love» puede referirse a:

 Endless Love (1981), película de Franco Zeffirelli:
 Endless Love (1981), banda sonora de la película Endless Love (1981).
 «Endless Love» (1981), canción de Diana Ross y Lionel Richie.
 Endless Love (2014), película de Shana Feste.